Šavnik est un toponyme qui peut désigner :
Šavnik, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Fojnica, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Šavnik, une ville et une municipalité du Monténégro.